Animas Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ánimas Island, ö,

USA 

 Animas Island (ö i USA), Alaska, Annette Island Reserve, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar